Reichert kan som auktorsförkortning betyda:

 Israel Reichert
 Israel G. Reichert

Robotskapade auktorsförkortningar